Rapsòdia Ombrívola Reusenca és un grup de poetes cap dels quals nascut a Reus però residents a aquesta ciutat, des d’on s’han donat a conèixer. Algun prové del Priorat (Raimond Aguiló, 1950), d’altres són nats a Galícia (Montse Farrés, 1953). Bona part treballava al sector bancari, i tots s’han llançat a la palestra poètica després de la jubilació. És condició imprescindible d’ingrés a l'entitat publicar algun llibre amb el títol al·lusiu a l’ombra o a la manca de llum: Crepuscle (Aguiló 2013), Mentre la llum declina (Farrés, 2014), A l’ombra de les raons (Aguiló, 2021).

Referències 

Col·lectius artístics catalans